Die Ostasienspiele sind sportliche Wettkämpfe ostasiatischer Staaten. Sie werden seit 1993 ausgetragen und finden alle vier Jahre statt.

Teilnehmer 
Mitglied in der East Asian Games Association (EAGA) sind derzeit:

Austragungsorte

Sportarten

Medaillenspiegel 

 Früheres Mitglied

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1993